Stanley Cohen (biokemičar), američki nobelovac (fiziologija i medicina)
 Stanley Cohen (političar), britanski laburist
 Stanley Cohen (sociolog), profesor sociologije, na Sociology at the London School of Economics
 Stanley Norman Cohen, američki genetičar